Ménestrel, musicien du Moyen Âge ;
 Ménestrels, membres d'une organisation semi-secrète des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons ;
 Le Ménestrel, revue musicale éditée à Paris entre 1833 et 1940 ;
 Le Ménestrel, comédie en 5 actes de Camille Bernay (1838) ;
 Le Ménestrel de la reine Anne, film réalisé par Louis Feuillade en 1913 ;
 Le Petit Ménestrel, collection de disques pour enfants créée en 1953 ;
 Le Lai du dernier ménestrel, poème en six chants de Walter Scott publié en 1805 ;
 Ménestrel.fr, « Médiévistes sur le net : sources, travaux et références en ligne », site web d'histoire médiévale.

Voir aussi 
 
 
 Die Minstrels (« les Ménestrels » en allemand) est un groupe de musique suisse

Homonymie de titre